Виногра́дне (до 1948 — Чукул, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.